Псарёв — фамилия.

Известные носители 
 
 Псарёв, Вадим Александрович (1932—2019) — советский тренер по классической борьбе.
 Псарёв, Виктор Пантелеевич (род.1950) — член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник РФ (1995).
 Псарёв, Владимир Александрович (род. 1970) — советский и российский биатлонист.

